Kadena ist

 Kadena (Blockchain), öffentliches Blockchainprojekt

 Kadena (Kappadokien), eine antike Stadt in Kappadokien
 Kadena (Okinawa), eine japanische Stadt in der Präfektur Okinawa
 Kadena Air Base, eine US-Luftwaffenbasis auf Okinawa
 Reon Kadena (* 1986), japanisches Bikini- und Unterwäsche-Model